Göztepe SK je turecký sportovní klub ze Smyrny, z něhož nejvýznamnější je fotbalový oddíl. Vznikl roku 1925 odštěpením z Altay SK. 2x vyhrál turecký fotbalový pohár (1968/69, 1969/70). Na mezinárodním scéně se klub proslavil především v 60.  letech 20. století, patřil k prvním tureckým klubům, které se prosadily v evropských pohárech – v ročníku 1968/69 se probojoval do semifinále Veletržního poháru, rok poté hrál čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů.

Je pátým nejúspěšnějším tureckým klubem v evropských pohárech po Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas a Trabzonsporu.

Přehled výsledků v evropských pohárech

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Profil klubu na transfermarkt.co.uk 

Turecké fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1925
Sport ve Smyrně